A 2006–2007-es szabolcs-szatmár-bereg megyei labdarúgó első osztály tizenhat csapat részvételével 2006. augusztus 12-én  rajtolt, és 2007. június 24-én ért véget. A bajnokság újoncai a Szatmárcseke, Várda SE és a Kemecse csapatai voltak. A bajnoki címet a Nagyecsed RSE csapata szerezte meg.

A bajnokság résztvevői

A bajnokság végeredménye

* A Jánkmajtisi KSE csapata a bajnokság felénél visszalépett, így a tavaszi szezonban eredményét 3-0-al és a mérkőzés győzelméért járó 3 pontot az aktuális ellenfélnek igazolták.

Külső hivatkozások
 MLSZ adatbank

Magyar megyei labdarúgó-bajnokságok
Szabolcs